Schindhelm ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schindhelm (1908–unbekannt), deutscher Jurist, SS-Führer und Gestapomitarbeiter
 Michael Schindhelm (* 1960), deutscher Autor, Kulturmanager und Theaterintendant
 Otto Schindhelm (* 1920), deutscher Kunstglasbläser und Glaskünstler